Nom que reben alguns insectes heteròpters dels subordres:
 Cimicomorpha, especialment la xinxa domèstica (Cimex lectularius) 
 Pentatomomorpha
 Xinxa blava (Eurydema oleracea)
 Xinxa roja (Eurydema ornatum)
 Xinxa d'aigua o nedador d'esquena (Notonecta glauca)